Gurten peut signifier :

 Gurten (Autriche) : commune d'Autriche ;
 Colline du Gurten : colline située au sud de Berne, en Suisse ;
 Gurtenfestival : festival situé sur la colline du même nom ;
 Gurten (bière) : bière suisse qui tire son nom de la colline homonyme.